Дю́пина — фамилия; женская форма фамилии Дюпин. Известные носительницы:

 Дюпина, Глория Викторовна (1929—2018) — советский и российский палеонтолог и палинолог.
 Дюпина, Евгения Андреевна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Дюпина, Елизавета Васильевна (1917—2006) — советский работник здравоохранения.
 Дюпина (Смирнова), Кристина Сергеевна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Дюпина, Любовь Ивановна (род. 1955) — советская биатлонистка. См. также 
 Дюпин